Otto-Eemeli Linke (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais.

Biographie 

Formé au TPS Turku, il passe la majorité de sa carrière avec le TuTo Turku, où il reste trois ans avant de passer deux saisons avec le HC Kerava. Ses saisons furent caractérisés par des prêts à des équipes en Suomi-sarja: le Bewe TuusKi et les Porvoo Hunters. Par la suite, il revient avec le TuTo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||TuTo Turku U18 ||Jr. B I-divisioona ||25 ||6 ||23 ||29 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||TuTo Turku U20 ||Jr. A I-divisioona ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2009-2010 ||TuTo Turku ||Mestis ||12 ||0 ||1 ||1 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|TPS Turku U20 ||Jr. A I-divisioona ||14 ||1 ||7 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2010-2011 ||TuTo Turku ||Mestis ||29 ||0 ||3 ||3 ||4 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|TuTo Turku U20 ||Jr. A I-divisioona ||10 ||2 ||7 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||TuTo Turku ||Mestis ||35 ||0 ||1 ||1 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan=2|2012-2013 ||HC Kerava ||Mestis ||35 ||1 ||4 ||5 ||20 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|Porvoo Hunters ||Suomi-sarja ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2013-2014 ||HC Kerava ||Mestis ||21 ||2 ||1 ||3 ||6 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|Bewe TuusKi ||Suomi-sarja ||7 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 ||TuTo Turku ||Mestis || 53 || 1 || 11 || 12 || 16 || 9 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
|2015-2016 ||TuTo Turku ||Mestis || 38 || 1 || 8 || 9 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017 ||Kalix Hockey ||Division 1 || 39 || 3 || 13 || 16 || 34 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2017-2018 ||Kiekko-Vantaa ||Mestis || 50 || 2 || 12 || 14 || 28 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2018-2019 ||RoKi ||Mestis || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 ||EHC Bregenzerwald ||Alps HL || 25 || 1 || 12 || 13 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || EHC Bregenzerwald || Autriche2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2019-2020 || HK Budapest ||Erste Liga || 16 || 0 || 8 || 8 ||  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Kiekko-Espoo ||Suomi-sarja ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 || 5 ||0 ||1 ||1 ||2

Références 

Naissance en octobre 1990
Naissance à Turku
Joueur finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du TuTo Turku